Sutjeska se poate referi la:
 Sutjeska (râu)
 Sutjeska (film)
 FK Sutjeska Nikšić

Vezi și
 Bătălia de pe Sutjeska